La fase a gironi della UEFA Europa League 2015–2016 sarà disputata tra il 17 settembre e il 10 dicembre 2015. Parteciperanno a questa fase della competizione 48 club: 24 di essi si qualificheranno alla successiva fase a eliminazione diretta, composta da 32 squadre, che condurrà alla finale di Basilea.

Date

Squadre

Sorteggio

Risultati

Gruppo A

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo B

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo C

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo D

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo E

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo F

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo G

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo H

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo I

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo J

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo K

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Gruppo L

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
Edizioni della UEFA Europa League